Newnham – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Newnham – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Newnham – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Newnham – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Newnham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Newnham – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Newnham – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)